Пётр Михайлович Кралюк (; род. , ) — украинский философ, писатель, публицист. Доктор философии, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор Национального университета «Острожская академия».

Биография 
Родился 23 февраля 1958 года в г. Киверцы Волынской области.

В 1979 году окончил исторический факультет Луцкого педагогического института им. Леси Украинки.

Работал сельским учителем, затем преподавателем высшей школы. Учился в аспирантуре Института общественных наук Академии наук УССР (г. Львов).

В 1988 году в Институте философии украинской Академии наук УССР защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук на тему «Антитринитаризм и общественное мнение Украины второй половины XVI — первой половины XVII века», а в 1998 году — докторскую диссертацию «Особенности взаимовлияния конфессионального и национального сознания в украинской общественной мысли XVI — первой половины XVII века». С 2005 года является председателем диссертационного совета по защите диссертаций по специальности «религиоведение» (исторические науки) К 48.125.01 в Национальном университете «Острожская академия». В настоящее время работает первым проректором этого университета.

Член Национального союза писателей Украины.

Награды 
Лауреат международного литературного конкурса «Гранослов», 1992; лауреат Всеукраинского конкурса «Украина: Духовные острова», 2008; лауреат премии имени Светочей, 2008; Лауреат премии имени Николая Гоголя «Триумф», 2009.

Труды 
Петр Кралюк — автор многочисленных научных трудов по истории, философии, религиоведению, политологии, литературоведению, в том числе монографических исследований и художественных произведений. Поставил вопрос о пересмотре традиционной схемы истории украинской философии, которая была выработана Дмитрием Чижевским. Так, в частности, Петр Кралюк считает, что истоки украинской философии находятся не в Киевской Руси, а в эпохе Античности. В ряде своих исследований обращает внимание на аристократическую культуру средневековой Украины. Является редактором энциклопедии «Острожская академия XVI—XVII вв.» (Острог, 2010).

Как прозаик, известный своими сатирическими и издевательскими произведениями (сборник рассказов «Попы марксистского прихода», «Апокриф», романы «Фелисия» и «Римейк»), а также исторической беллетристикой («Диоптра», «Найденный рай», «Пламенное сердце», «Шестоднев …», «Благая весть от княгини Жеславской…», «Сильные и одинокие»). Для прозаических произведений Петра Кралюка характерно сочетание традиционного (почвеннического) письма с постмодернистскими изысканиями.

В 2011 году Пётр Кралюк заявил, что украинской государственности в 2012 году исполняется 1160 лет, состарив, таким образом, древнерусскую государственность на 10 лет.

В 2011 году Кралюк был назначен членом комитета ежегодной премии «Украинская книга года» при президенте Украины. В 2012, по случаю Дня соборности, был отмечен премией имени соратников Симона Петлюры — Якова Гальчевского в номинации «За литературно-публицистическую деятельность», в другой номинации был награждён известный националист Олег Тягнибок. В 2012 году Кралюк посвятил очередной роман фигуре гетмана Петра-Конашевича Сагайдачного, ставшего символом украинского национального сопротивления. Примечательно, что в романе о гетмане Киев представлен в негативном свете.

В апреле 2015 года состоялась презентация его новой книги «Синопсис».

Оценки 
По мнению некоторых СМИ, Кралюк известен резкими антисоветскими выступлениями, а также высказываниями, направленными против таких русских писателей, как А. Пушкин, Н. Гоголь, Н. Островский и др.. Творчество Петра Кралюка вызывает неоднозначные оценки. Некоторые украинские литературные критики, в частности Я. Полещук, были шокированы тем, как Кралюк изобразил дуэль Пушкина и «сумасшествие» Гоголя в своём романе «Римейк». Повесть «Пламенное сердце», посвящённая биографии Николая Островского, вызвала острую критику коллектива музея им. Николая Островского (Шепетовка, Украина), в котором Кралюк собирался провести презентацию.

Новейший роман Кралюка «Сильные и одинокие», посвящённый Степану Бандере, критики называют одним из наиболее ярых литературных ударов современности по «советско-русскому» типу политической идентичности. В оценке автора, Бандере приписывается особый тип «духовности», подрывающий основы русской православной геополитики.

Примечания

Источники 
 Петро Кралюк на litakcent
 Петро Кралюк на сайті Академії Вищої Школи
 Статті та інтерв’ю різних років на сайті газети «День»
 Презентація «Шестиднева» у Рівному
  Рецензія О. Сагана на «Шестиднев» 
 Сумермаркет «Гоголь»: класик на всі смаки
 Сергій Синюк. «Шестиднев» Петра Кралюка
 Петро Кралюк. Чи могла бути Русь мусульманською?
 Резензії на роман «Шестоднев, або Корона роду Острозького»
 Являются ли россияне славянами?

Заслуженные деятели науки и техники Украины
Доктора философских наук
Писатели Украины
Философы Украины